

Geografia
 Château-Larcher – comune francese di 964 abitanti situato nel dipartimento della Vienne

Persone
 Gérard Larcher (1949) – politico francese
 Guido Larcher (1867-1959) – politico italiano di idee irredentiste
 Michelle Larcher de Brito (1993) – tennista portoghese

Altro
 Rifugio Larcher –  rifugio alpino situato nel gruppo Ortles-Cevedale